{{Grand Slam versenyszám infobox
|év = 1985
|torna = Australian Open
|versenyszám = férfi egyes
|kép = 
|képméret = 
|képaláírás = 
|következő torna =1987
|győztes =  Stefan Edberg
}}

Az 1985-ös Australian Open férfi versenyét a svéd Stefan Edberg nyerte honfitársa Mats Wilander előtt.

 Kiemeltek 

  Ivan Lendl, (Elődöntő)
  John McEnroe, (Negyeddöntő)
  Mats Wilander, (Döntős)
  Boris Becker, (Második kör)
  Stefan Edberg, (Bajnok)'  Johan Kriek, (Negyeddöntő)  Joakim Nystrom, (Negyedik kör)  Tim Mayotte, (Negyedik kör)''

  Scott Davis, (Második kör)
  Brad Gilbert, (Harmadik kör)
  Tomas Smid, (Második kör)
  Paul Annacone, (Harmadik kör)
  Henri Leconte, (Negyedik kör)
  Henrik Sundstrom, (Második kör)
  David Pate, (Második kör)
  Greg Holmes, (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1